Molinetto – frazione del comune italiano di Mazzano
 Molinetto (oggi Moulinet) – comune francese